Cels, en llatí Celsus) fou un poeta epicuri del temps dels Antonins. Fou amic de Llucià. Se'l suposa autor del llibre que atacava el cristianisme titulat Λόγος ἀληθής, que va adquirir gran notorietat en ser contestat per Orígenes a Visió de Déu (Contra Cels).

Llucià va escriure la biografia d'Alexandre el mag (Ἀλέχανδρος ? Ψευδόμααντις, Alexander seu Pseudomantis), i en aquesta obra elogia una obra de Cels que havia escrit contra la creença en la màgia

Referències 

Poetes romans